Burgruine Dürnstein steht für:

* Burgruine Dürnstein (Niederösterreich), Burgruine bei Dürnstein, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Burgruine Dürnstein (Steiermark), Burgruine bei Dürnstein in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark